Андерс Гидеон Том Штальберг (правильнее Стольберг, ; 26 января 1908, Сюрте близ Гётеборга — 26 мая 1967, Ленинград), шведский шахматный гроссмейстер (1950), международный арбитр (1951). Главный судья матчей на первенство мира (1957—1963). Шахматный литератор.

Биография 
Выступал в соревнованиях с 1925 года. После Олимпиады 1939 года жил в Аргентине (до 1948 года). Участник соревнований на первенство мира; турниры претендентов: 1950 — 7-е; 1953 — 15-е; межзональные турниры: 1948 — 6-9-е; 1952 — 5-8-е; 1955 — 17-18-е места. В составе команды Швеции участник 13 Всемирных шахматных олимпиад (1928—1964). Многократный чемпион Швеции, победитель турниров северных стран.

Лучшие результаты в международных соревнованиях: Дьёр (1930) и Ниндорф (1934) — 1-е; Цюрих (1934) — 8-е; Эребру (1935; ничья против А. Алехина) — 3-е; Хельсинки (1935) — 1-е; Маргит (1936) — 3-е; Остенде и Дрезден (1936) — 3-4-е; Подебради (1936) — 4-5-е; Стокгольм (1936) — 2-е; Кемери—Рига (1939) — 2-3; Буэнос-Айрес (1939 и 1941) — 3-е и 1-2-е; Мар-дель-Плата (1941) — 1-е, (1942) — 2-3-е; (1943) — 2-е; 1947 — 2-е; Трнава (1949) — 1-e; Амстердам (1950) — 3-e; Лондон (1951) — 2-4-е; Будапешт (1952) — 3-5-е; Гётеборг (1957/1958) и Бевервейк (1956) — 1-e; Копенгаген (1960) — 3-е; Гавана (1964) — 6-7-е места.

Неоднократный участник соревнований в СССР: Москва (1935; ничьи против Э. Ласкера и Х. Р. Капабланки) — 16-17-е; Москва (1956; турнир памяти Алехина) — 9-10-е; Ереван (1965; турнир ЦШК) — 7-11-е места.

Матчи: Е. Боголюбовым — ½ : 3½ (1930); Р. Шпильманом — 1½ : 4½ (+1 −4 =1; 1930) и 5 : 3 (+3 −1 =4; 1933); А. Нимцовичем — 5 : 3 (+4 −2 =2; 1934); Р. Файном — 3 : 5 (+2 −4 = 2; 1937); П. Кересом — 4 : 4 (+2 −2 =4; 1938); С. Глигоричем — 5½ : 6½ (+1 −2 =9; 1949).

Несмотря на свою тяжёлую болезнь, прибыл в Ленинград для участия в турнире, посвящённом 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции (1967). За день до начала турнира Штальбергу стало плохо, и вскоре он умер. Его тело было кремировано 1 июля в Москве и позднее захоронено на родине, в Сюрте.

Основные спортивные результаты

Книги 
 Schack och Schackmåstare, Stockh., 1937;
 El gambito de dama, B. Aires, 1942;
 Interzonala Schackturneringen Saltsjöbaden 1948, Stockh., 1949;
 Världsmastmatchen, Moskva, 1948, Helsingfors, 1956;
 Interzonala Schackturneringen Stockholm — Saltsjöbaden 1952, Stockh., 1953;
 Världmästarmatschen Moskva 1954, Stockh., 1954 (соавтор);
 Världsschackturneringen Göteborg 1955, Stockh., 1956;
 Chess and chessmasters, N. Y., 1955;
 Hur man Spelar Schack, Stockh., 1967.

Литература 
 
 Шахматы, Издание союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР, № 14, июль 1967, С. 24.

Источники

Ссылки 
 Биография Гидеона Штальберга  на сайте ФШР
 Биографические сведения
 
 Личная карточка Гидеона Штальберга  на сайте 365chess.com
 Личная карточка Гидеона Штальберга  на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад